Мотовиловская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Мотовиловская волость (Житомирский уезд) — в составе Волынской губернии
 Мотовиловская волость (Васильковский уезд) — в составе Киевской губернии
 Мотовиловская волость (Арзамасский уезд) — в составе Нижегородской губернии